Thénard ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Jacques Thénard (1777–1857), französischer Chemiker
 Madame Thenard (1757–1849), französische Schauspielerin
 Paul Thénard (1819–1884), französischer Chemiker und Agronom